Les Masters de snooker 1984 ont lieu au centre de conférences de Wembley à Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni les seize joueurs les mieux classés.

Déroulement 
Kirk Stevens réalise le premier break maximum de l'histoire du tournoi en demi-finale contre Jimmy White. Ce dernier remporte néanmoins le match ainsi que le titre aux dépens de Terry Griffiths qu'il bat 9 manches à 5.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1984
Snooker en 1984
Sport en janvier 1984
1984